|}
Die Bahnstrecke Praha-Vršovice–Praha-Radotín ist eine nur dem Güterverkehr dienende, eingleisige elektrifizierte Hauptbahn im Eisenbahnknoten Prag. Sie verknüpft als Teil einer Güterzugumfahrung im Süden und Osten von Prag den Rangierbahnhof Praha-Vršovice direkt mit der Bahnstrecke Praha–Plzeň.

Geschichte 
Ein erstes Projekt für eine Verbindung der Bahnstrecke Praha–Plzeň mit dem neugebauten Rangierbahnhof Vršovice wurde schon kurz nach dem Ersten Weltkrieg  ausgearbeitet. In jener Zeit wurden die Grundlagen für den Umbau der Prager Eisenbahnanlagen geschaffen, der bis heute noch nicht abgeschlossen ist. Teil jenes Konzeptes war auch der Bau einer leistungsfähigen Güterzugumfahrung, welche alle auf Prag zulaufenden Eisenbahnstrecken mit dem Rangierbahnhof in Vršovice direkt verbinden sollte. Bis 1941 entstanden dann lediglich die Verbindung von Libeň nach Vršovice und der zentrale Ortsgüterbahnhof in Žižkov.

Der Bau des weiterführenden Abschnittes von Vršovice nach Radotín begann erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Brücke über die Moldau (Branický most) wurde in den Jahren 1950 bis 1955 errichtet. Sie gehörte zurzeit ihres Baues zu den weltweit längsten Spannbetonbrücken.

Eröffnet wurde die Strecke von Praha-Vršovice nach Praha-Krč am 28. Mai 1960. Der weitere Abschnitt über die Moldau bis Praha-Radotín ging am 30. Mai 1964 in Betrieb. Seit 1973 ist sie mit 3 kV Gleichstrom elektrifiziert.

Am 1. Januar 1993 ging die Strecke im Zuge der Auflösung der Tschechoslowakei an die neu gegründeten České dráhy (ČD) über. Seit 2003 gehört sie zum Netz des staatlichen Infrastrukturbetreibers Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

Ab 2024 ist ein durchgehend zweigleisiger Ausbau der Strecke geplant.

Weblinks 

 Daten zur Strecke auf www.zelpage.cz

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Tschechien
Schienenverkehr (Prag)
Verkehrsbauwerk in Prag